Straja (стража en cyrillique) est un mot slave signifiant la garde. Transcrit Straža en alphabet latin, c'est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Straža, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Straža, localité située dans la municipalité de Netretić, comitat de Karlovac ;
en Serbie
 Straža, village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Vršac et dans le district du Banat méridional ;
 Straža, village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
 Straža/Strazhë, village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie) ;
 Strazhë/Straža, village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).
en Slovénie
 Straža